Чемпионат США по шахматам 1996 прошёл в Парсиппани (штат Нью-Джерси) с 13 по 27 июля.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты США по шахматам
1996 год в шахматах
1996 год в Нью-Джерси
Спортивные соревнования в Нью-Джерси
Июль 1996 года
Спорт в США в 1996 году